James Hayman ist der Name folgender Personen:

* James Hayman (Regisseur) (auch Jim Hayman), US-amerikanischer Regisseur und Kameramann 
 James Hayman (Autor), US-amerikanischer Schriftsteller